Владимир Васильевич Лунёв  (род. 16 декабря 1931, Астрахань) — советский и российский учёный-, специалист в области газовой динамики больших скоростей.

Биография 
Родился в семье врачей. Среднюю школу окончил с золотой медалью (1949). В том же году поступил на физико-технический факультет МГУ. После первого курса был переведён на 2 курс механико-математического факультета МГУ.

В 1954 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (спецгруппа), однокурсниками были В. В. Белецкий, А. А. Боровков, А. Г. Витушкин, А. А. Гончар, Е. А. Девянин, У. А. Джолдасбеков, А. П. Ершов, А. М. Ильин, И. А. Кийко, В. Д. Клюшников, М. Л. Лидов, Р. А. Минлос, И. В. Новожилов, Н. А. Парусников, Г. С. Росляков, С. А. Шестериков.. Производственную практику после 4 курса проходил в НИИ-88 и увлёкся ракетно-космической тематикой.

В 1957 году, после окончания очной аспирантуры МГУ, где его научным руководителем был выдающийся учёный и педагог Х. А. Рахматулин, защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. С 1957 года по настоящее время работает в НИИ-88 (ныне — ЦНИИ машиностроения). С 1963 года в течение 47 лет возглавлял лабораторию гиперзвуковой газовой динамики, с 2010 года — главный научный сотрудник. С 2016 года возглавляет диссертационный совет при ЦНИИмаш. Участвовал в разработке всех основных изделий РКТ. С 1962 (c 1969 в должности профессора) также преподает в Московском физико-техническом институте.

В 1966 году успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук.

Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике (избр. 1976).

Под научным руководством Лунёва В. В. и им лично:
 выполнен большой цикл работ по теории невязкого и вязкого пространственного обтекания тонких притупленных тел с учётом реальных физико-химических свойств газа (равновесных и неравновесных), сопутствующих гиперзвуковому полету в атмосфере. Получены новые качественные эффекты и законы подобия. Разработаны и реализованы вошедшие в практику точные и инженерные методы расчета обтекания тел и пограничных слоев на них с учётом энтропийных и физико-химических эффектов применительно к летательным аппаратам баллистического и планирующего спуска;
 разработана новая математическая и физическая теория эволюции форм тел при обгаре их теплозащитного покрытия в гиперзвуковом полете. Использование её при анализе натурных экспериментов позволило обнаружить ряд новых свойств теплозащитных покрытий и уточнить теорию их разрушения. Решена задача о взаимовлиянии обгара и динамики тел с малым баллистическим коэффициентом;
 для ВЧ-плазмотронов исследовано влияние неравновесности на структуру разряда и течение в целом. Разработаны методы диагностики их струй. Экспериментально и теоретически исследованы гетерогенные свойства материалов в неравновесных газовых потоках. Обнаружен эффект «каталитической сублимации» материалов, обусловленный гетерогенной рекомбинацией атомов. Определена каталитическая активность теплозащитных покрытий «Бурана», подтвержденная затем летными испытаниями «Бурана» и «Бора», и выполнен целый ряд других исследований.

Библиография 
Лунев В. В. является автором и соавтором ряда справочных материалов и руководств для конструкторов по аэродинамике, теплообмену и плазменным образованиям гиперзвуковых летательных аппаратов. Широко известны его монографии «Гиперзвуковая аэродинамика» (1975) и «Течение реальных газов с большими скоростями» (2007 г.).

Подготовил 25 кандидатов и 5 докторов наук. Опубликовал более 110 научных статей, 10 монографий, имеет 15 авторских свидетельств на изобретения. Академик Российской академии естественных наук (1992).

Награды 
 лауреат Ленинской премии (1966, с О. М. Белоцерковским, Г. Ф. Телениным и др.)
 орден «Знак Почёта» (1984)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991)
 премия имени профессора Н. Е. Жуковского 1-й степени (2007)
 Медаль имени Х.А. Рахматулина Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике (2009)
 премия имени академика Г. Г. Чёрного (2013)

Примечания

Ссылки 
Ими гордится Астраханская земля

Лауреаты премии Н. Е. Жуковского
Преподаватели Московского физико-технического института
Аэродинамики
Сотрудники ЦНИИмаш
Члены РАЕН